Pincho USB es un nombre informal que puede referirse a:

 Una memoria USB.
 Un módem USB portátil.